Карл Фридрих Куршманн (; , Берлин, — , Лангфур (ныне в черте Гданьска)) — немецкий  и -тенор.

В Касселе учился у Луи Шпора и Морица Гауптмана. Написал свою первую оперу в 1828 году. После четырех лет в Касселе Куршманн вернулся в Берлин. Его первая опера «Abdul und Erinieh» и несколько духовных произведений имели успех. Куршманн в своё время считался лучшим композитором немецких песен в народном духе.

Куршманн написал 83 песни.

Примечания

Литература 
 

Академические музыканты Германии